Hua kan som auktorsförkortning betyda:

 Bao-Zheng Hua
 Henri Hua
 Hu Song Hua

Robotskapade auktorsförkortningar